

Baudenkmäler 

Die Denkmalliste der Stadt Ratingen umfasst 223 Baudenkmäler, davon 100 in den Stadtteilen Zentrum und Ost (Zuordnung Ratingen), 19 in Breitscheid, 16 in Eggerscheidt, 22 in Hösel, 34 in Homberg, 22 in Lintorf und 10 in Schwarzbach, in den Stadtteilen Tiefenbroich und West gibt es bisher keine Baudenkmäler.

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Ratingen

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Ratingen (2018) (PDF)

Ratingen
!